Dhere oder Dhéré ist der Familienname von:

 Charles Dhéré (1876–1955), französischer Physiologe und Biochemiker
 Mohammed Omar Habeb Dhere († 2012), somalischer Kriegsherr
 Ramchandra Chintaman Dhere (1930–2016), indischer Schriftsteller